Contra o contras, grups insurgents oposats al govern del Front Sandinista, al poder a Nicaragua des de la derogació, el 1979, del govern d'Anastasio Somoza 
 Contra (Konami), saga de videojocs d'acció run and gun produïda per l'empresa nipona Konami, iniciada pel joc de recreativa homònim l'any 1987 
 Contra, abreviació de contrarellotge, mena de competició ciclista
 Cosmin Marius Contra (Timişoara, Romania, 1975), futbolista romanès que jugava com a defensa
 Contra (nàutica). Aparell de la botavara.